Der Rajon Sofijiwka (ukrainisch ; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Dnipropetrowsk im Zentrum der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1.364 km²
und eine Bevölkerung von etwa 22.800 Einwohnern (Dezember 2012). Die Bevölkerungsdichte betrug 17 Einwohner pro km².

Der Verwaltungssitz und größte Ortschaft des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Sofijiwka. Die Ortschaft liegt 90 km südwestlich der Oblasthauptstadt Dnipro und 43 km nordöstlich des Stadtzentrums von Krywyj Rih.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Krywyj Rih.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Dnipropetrowsk und grenzte im Norden an den Rajon Pjatychatky, im Nordosten an den Rajon Krynytschky, im Osten an den Rajon Solone, im Südosten an den Rajon Nikopol im Süden an den Rajon Apostolowe und im Westen an den Rajon Krywyj Rih.

Der größte Fluss der Region ist der Basawluk, ein Nebenfluss des Dnepr. Ein weiterer Fluss ist die Saksahan, die im Norden des Rajons zum über 13 m² großen Makorty-Stausee angestaut ist und bei Krywyj Rih in den Inhulez mündet. Der dritte größere Fluss in der Region ist die Kamjanka, ein 88 km langer Nebenfluss des Basawluk.

Administrative Gliederung 

Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde und 11 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 77 Dörfer
 3 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Zusammensetzung der administrativ-territorialen Einheit in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine; Oblast Dnipropetrowsk/ Rajon Sofijiwka
 Seite der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Territoriale Struktur des Rajon (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Sofijiwka
Rajon Krywyj Rih
Aufgelöst 2020